Архиепархия Алеппо — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Халеб, Сирия.

 Архиепархия Алеппо (армяно-католическая) — архиепархия Армянской католической церкви;
 Архиепархия Алеппо (маронитская) — архиепархия Маронитской католической церкви;
 Архиепархия Алеппо (мелькитская) — архиепархия Мелькитской католической церкви;
 Архиепархия Алеппо (сиро-католическая) — архиепархия Сирийской католической церкви;